Белени́хино — село в Прохоровском районе Белгородской области России, административный центр Беленихинского сельского поселения. Удалённость от районного центра 15 км. Население —  чел. ().

История 
В 1935—1961 годах Беленихино было центром Беленихинского района.

В октябре 1941 (до 26 октября включительно) на станции Беленихино находился кп (командный пункт) 227-й стрелковой дивизии РККА.

Беленихино было оккупировано нацистскими войсками между 2 и 4 ноября 1941 года.

В 1943 году неподалёку произошло танковое сражение. В селе похоронен Герой Советского Союза Алексей Власов.

Население

Экономика 
Кирпичный завод, 3 магазина, кафе «Раздолье», хлебопекарня, 2 фермерских хозяйства. Мини-маслоцех, автосервис, колбасный цех.

Транспорт 
В 2009 году открыли новую дорогу Беленихино — Тетеревино. От станции Беленихино в 2005 году начата укладка подъездных путей к месторождению Яковлевского рудника.

Памятники 
На территории села находится одно из самых крупных воинских захоронений, на котором похоронено более двух тысяч воинов Великой Отечественной войны. В 60-е годы XX века был установлен памятник. В 2014 году была открыта новая скульптурная композиция, выполненная скульптором Анатолием Шишковым. Новый памятник в Беленихино стал шестнадцатым, который открыли в рамках программы реставрации воинских мемориалов фонда «Поколение».

Социальная сфера 
 Школа, больница, детский сад.

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района